Pomiany ist ein polnischer Ortsname:
 Pomiany (Olecko) (deutsch Pomiannen), Ort in der Gemeinde Olecko, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Pomiany, Ort in der Landgemeinde Trzcinica, Woiwodschaft Großpolen; siehe Trzcinica#Gemeinde
 Pomiany, Ort in der Landgemeinde Jeziora Wielkie, Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Jeziora Wielkie#Gemeinde
 Pomiany, Ort in der Landgemeinde Koneck, Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Koneck#Gemeinde
 Pomiany, Ort in der Landgemeinde Bargłów Kościelny, Powiat Augustowski, Woiwodschaft Podlachien; siehe Gmina Bargłów Kościelny